Протеецве́тные () — порядок двудольных растений, включённый в группу эвдикоты в системе классификации APG II.
Представители порядка хорошо известны — платаны, лотосы, протеи Южной Африки, банксии и макадамии Австралии. Предки порядка весьма древние, имеются доказательства того, что ещё в середине мелового периода произошла диверсификация растений порядка. Интересно, что растения семейства протейных произрастают в Южном, а лотосовых и платановых в Северном полушарии.

В порядок входят следующие семейства:
 Лотосовые (Nelumbonaceae)
 Протейные (Proteaceae) + Платановые (Platanaceae)
Примечание: «+ …» = семейство, которое можно отделить от предыдущего.

В системе классификации Кронквиста порядок размещён в подкласс розидные (Rosidae) и включает следующие семейства:
 Лоховые (Elaeagnaceae)
 Протейные (Proteaceae)

Примечания

Ссылки 
 

Двудольные
Порядки растений